

Littérature 

 The Mutiny of the Elsinore, titre original du roman de l'écrivain américain Jack London Les Mutinés de l'Elseneur, publié aux États-Unis en 1914 ;
 The Caine Mutiny, titre original du roman de l'écrivain américain Herman Wouk Ouragan sur le Caine, publié en 1951, lauréat du Prix Pulitzer en 1952 ;

Théâtre 
 Mutiny, une pièce de théâtre du dramaturge britannique , créée en 1970 ;

Cinéma 

 Mutiny, un film muet américain réalisé par Jay Hunt, sorti en 1916 ;
 Mutiny, un film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1917 ;
 Mutiny, un film muet britannique réalisé par Floyd Martin Thornton, sorti en 1925 ;
 Mutiny On The Bunny, titre original du film américain La Révolte de Bunny, un cartoon Looney Tunes, réalisé par Friz Freleng, sorti en 1950 ;
 Mutiny, titre original du film américain Mutinerie à bord réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1952 ;
 The Caine Mutiny, titre original du film américain Ouragan sur le Caine réalisé par Edward Dmytryk, adaptation du roman d'Herman Wouk, sorti en 1954 ;
 Mutiny in Outer Space, film de science-fiction américain indépendant en noir et blanc, écrit, produit et réalisé par Hugo Grimaldi, sorti en 1965 ;
 Space Mutiny, film américano-sud-africain réalisé par David Winters et Neal Sundstrom, sorti en 1988 en direct-to-video.

Télévision 

 Mutiny, un épisode de la série télévisée britannique Churchill's People, réalisé par Kenneth Ives, diffusé en 1975 ;
 , un téléfilm dramatique britannique réalisé par Kevin Hooks, diffusé en 1999 ;
 , un téléfilm britannique réalisé par Andrew Grieve, l'un des huit épisodes de la série télévisée Hornblower, basée sur les romans de C. S. Forester, diffusé sur ITV, en 2002 ;
 , un épisode de la série télévisée de science-fiction américaine Falling Skies, réalisé par Holly Dale, diffusé sur le réseau TNT en 2011.

Musique 
 Mutiny, une chanson de Prince ;
 Mutiny Within est un groupe américain de heavy metal, originaire d'Edison, dans le New Jersey, formé en 2002 ;
 Mutiny/The Bad Seed est une compilation du groupe australien The Birthday Party, sortie en 1989.

Sport 
 Mutiny de Tampa Bay est un ancien club franchisé de soccer basé à Tampa, en Floride ;
 Mutiny de la Nouvelle-Angleterre est une équipe professionnelle de soccer.

Divers 
 Queer Mutiny est un réseau décentralisé de collectifs queer anarchistes (« anarcho-queer »)